Pour la figure aérienne, voir Boucle (aviation)

Attractions 
 Looping vertical, inversion de montagnes russes ;
 Looping Star, modèle de montagnes russes développé par Anton Schwarzkopf ;
 Looping Starship, attraction pendulaire.

Autres 
 Looping, nom québécois de la série télévisée Super Baloo ;
 Looping (1982), un jeu vidéo sur borne d'arcade et ColecoVision ;
 Looping (2016), un film allemand de Leonie Krippendorff ;
 Looping est un personnage de la série télévisée américaine (dessin-animé) Satanas et Diabolo ;
 Looping Murdock (H.M Murdock) est un personnage de la série L'Agence tous risques, joué par Dwight Schultz ;
 Looping Murdock : guitariste français des groupes Stuff et The Loving Dead ;
 Looping, terme de technique cinématographique.